

Miejscowości i ich części  
 Olszanica – dzielnica Krakowa
 Olszanica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Zagrodno 
 Olszanica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Olszanica 
 Olszanica – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Wyszki 
 Olszanica – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Sadlinki
 Olszanica – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Olszanica – wieś  w rejonie biłohirskim, w obwodzie chmielnickim na Ukrainie 
 Olszanica – dawna wieś  w rejonie jaworowskim obwodzie lwowskim na Ukrainie,
 Olszanica – wieś  w rejonie tyśmienickim, w obwodzie iwanofrankowskim na Ukrainie
 Olszanica – wieś  w rejonie rokytniańskim obwodzie kijowskim na Ukrainie,
 Olszanica – wieś  w rejonie złoczowskim, w obwodzie lwowskim na Ukrainie

Cieki w Polsce 
 Olszanica – potok, dopływ Krzyworzeki
 Olszanica – potok, dopływ Zadrnej, w woj. dolnośląskim
 Olszanica właśc. Olszanka – potoczna nazwa rzeki, dopływu Sanu; przepływająca przez Olszanicę

Linki zewnętrzne